|-
| 83601 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83602 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83603 - || || 19 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83604 - || || 26 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83605 - || || 26 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83606 - || || 16 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83607 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83608 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83609 - || || 24 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83610 - || || 18 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83611 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83612 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83613 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83614 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83615 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83616 - || || 27 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83617 - || || 27 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83618 - || || 29 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83619 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83620 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83621 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83622 - || || 22 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83623 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83624 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83625 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83626 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83627 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83628 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83629 - || || 24 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83630 - || || 25 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83631 - || || 25 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83632 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83633 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83634 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83635 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83636 - || || 18 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83637 - || || 18 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83638 - || || 19 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83639 - || || 19 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83640 - || || 20 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83641 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83642 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83643 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83644 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83645 - || || 23 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83646 - || || 23 de setembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83647 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83648 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83649 - || || 6 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83650 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83651 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83652 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83653 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83654 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83655 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83656 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83657 - || || 12 d'octubre, 2001 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 83658 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83659 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83660 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83661 - || || 13 d'octubre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 83662 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83663 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83664 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83665 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83666 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83667 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83668 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83669 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83670 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83671 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83672 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83673 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83674 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83675 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83676 - || || 9 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83677 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83678 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83679 - || || 14 d'octubre, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 83680 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83681 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83682 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83683 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83684 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83685 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83686 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83687 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83688 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83689 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83690 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83691 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83692 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83693 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83694 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83695 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83696 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83697 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83698 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83699 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83700 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
3